Промы́шленный проезд — название проездов в различных населённых пунктах России.

 Промышленный проезд — проезд во Владимире.
 Промышленный проезд — проезд в Долгопрудном.
 Промышленный проезд — проезд в Екатеринбурге.
 Промышленный проезд — проезд в Москве.
 Промышленный проезд — проезд в Северодвинске.
 Промышленный проезд — проезд в Твери.
 Промышленный проезд — проезд в Электростали.

См. также 
 1-й Промышленный проезд в Ярославле
 Промышленный переулок (значения)
 Промышленная улица

Источник: Яндекс.Карты.